Wartburg (autómárka)
 Wartburg, település Tennessee államban

 Wartburg vára